Ани може да се отнася за:
 Ани – женско име
 Ани – средновековна столица на Армения
 Ани – норвежка певица
 Ани – вид птица от семейство Кукувицови
 „Ани“ – филмова награда на САЩ
 „Ани“ – мюзикъл от 1977 г.
 „Ани“ – филм от 1982 г.
 „Ани“ – филм от 1999 г.
 „Ани“ – филм от 2014 г.
 Ни (Ани) – персонаж от бушменската митология